Де́бора О́ффнер (; 7 августа 1959, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская , ,  и автор песен.

Биография и карьера 
Оффнер родилась в Нью-Йорке в 1959 году. Её отец, Мортимер Оффнер, был фотографом, сценаристом, телевизионным и театральным режиссёрома. Он написал много ранних фильмов Кэтрин Хепбёрн, но он был внесён в чёрный список. Её мать, Полин, была фоторедактором и работала в первом журнале медицинской фотографии Scope. Старшая сестра кинооператора Элизабет Оффнер (1948—1985).

Она поступила в Колледж Сары Лоренс и школу искусств Нью-Йоркского университета, после окончания которого она много работала на Бродвее и за его пределами, и продолжает работать в театре, а также в кино и на телевидении.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета